Oenopota roseus är en snäckart som först beskrevs av Sven Lovén 1846. 

Oenopota roseus ingår i släktet Oenopota och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
roseus